Trstikovo (bulgariska: Тръстиково) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Oblast Varna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Trstikovo ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Trstikovo.

Trakten runt Trstikovo består till största delen av jordbruksmark. Runt Trstikovo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Varna (region)